RCM puede referirse a:

 Radio Castilla-La Mancha.
 Real Casa de (la) Moneda.
 Real Club Mediterráneo.
 Racing Club de Montevideo.
 Royal College of Music.
 Algoritmo Invertido de Cuthill-McKee (Reverse Cuthill-McKee).
 RCM (Panamá), cadena de televisión.

Siglas